Hampden kan syfta på:

 Hampden Park – en fotbollsarena i Glasgow i Skottland
 Handley Page Hampden – ett brittiskt bombflygplan (1936)

Geografi

Australien 

 Hampden (ort i Australien), South Australia, Goyder,

Kanada 

 Hampden (ort i Kanada, Newfoundland och Labrador), 
 Hampden (kommun), Québec, Estrie,

Nya Zeeland 

 Murchison (ort i Nya Zeeland), Tasman, Tasman District,

Storbritannien 

 Great and Little Hampden – en parish i grevskapet Buckinghamshire

USA 

 Hampden, Massachusetts  Hampden County, 
 Hampden, Maine  ort, Penobscot County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar